nova-esperancensi – abitanti di Nova Esperança do Sul
nova-esperancensi – abitanti di Nova Esperança